On purge bébé est une pièce de Georges Feydeau créée en 1910. Elle donne lieu à différentes adaptations :

Cinéma 
 On purge bébé, Jean Renoir, 1931 ;
 On purge bébé, Marcel Bluwal, 1961 ;
 On purge bébé, Jeannette Hubert, 1979 ;
 On purge bébé, Yves-André Hubert, 1996.

Opéra 
 On purge bébé !, Philippe Boesmans, 2022.